Birchgrove – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex
 Birchgrove – geograficzna nazwa dzielnicy w Sydney, w stanie Nowa Południowa Walia, w Australii
 Birchgrove – miejscowość w Walii, w hrabstwie Cardiff
 Birchgrove – stacja kolejowa w Cardiff, w Walii
 Birchgrove – miejscowość w Walii, w hrabstwie Swansea